Djurgårdens IF (piłka nożna) – szwedzki klub piłkarski
 Djurgårdens IF (hokej na lodzie) – szwedzki klub hokejowy